NGC 5330 (другие обозначения — ESO 445-68, MCG -5-33-28A, PGC 49316) — эллиптическая галактика (E) в созвездии Гидра.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

5330
Гидра (созвездие)